Shooter steht für:

 Shooter (Computerspielgenre), Computerspielgenre, bei dem die Kernspielmechanik das Schießen ist

 Shooter (1988), US-amerikanischer Fernsehfilm
 Shooter (2007), US-amerikanischer Spielfilm
 Shooter (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 ein Cocktail-Typ, siehe Kurzer

Computerspieletypen:
 Shoot ’em up, ein Spiel mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit
 Ego-Shooter oder First-Person-Shooter
 Third-Person-Shooter

Personen:
 Adrian Shooter (1948–2022), britischer Manager und Eisenbahnenthusiast
 Eric M. Shooter (1924–2018), britisch-US-amerikanischer Neurobiologe
 Jim Shooter (* 1951), US-amerikanischer Comiczeichner und Herausgeber
 Shooter Jennings (* 1979), US-amerikanischer Country-Sänger

The Shooter steht für:
 The Shooter – Ein Leben für den Tod, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1995
 The Shooter – Der Scharfschütze, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1997

Siehe auch:
 Shooter’s Hill, ein Stadtteil im Royal Borough of Greenwich
 Shooters Island, mehrere Inseln in den Vereinigten Staaten